Roth se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:
 Albrecht Wilhelm Roth (1757-1834)  medic, botanist, micolog
 Louis M. Roth
 Vincent Daniel Roth